Гален Картер Спенсер (; ,  — , , 

Коннектикут) — американский стрелок из лука, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Спенсер участвовал в двух мужских дисциплинах. Он занял первое место в командном соревновании и выиграл золотую медаль. Также он стал 13-м в двойном американском круге.

Ссылки 
 Гален Спенсер на sports-reference.com

Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Стрелки из лука США
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука